Agana puede referirse a:

 Cantón de Agana: división territorial aborigen, prehispánica, de la isla de La Gomera, (Canarias).
 Agaña: forma inglesa del nombre de la capital de Guam.
 Galium verum: nombre común de esta planta.